Argentína
La Rinconada, település Córdoba tartományban, Río Seco megyében
La Rinconada, település Formosa tartományban, Bermejo megyében
La Rinconada, település San Juan tartományban, Pocito megyében

 Chile
La Rinconada, település Valparaíso tartományban

 Mexikó
La Rinconada, település Michoacán államban, Zamora községben
La Rinconada, település México szövetségi államban, Nextlalpan községben
La Rinconada, település Chiapas államban, Bella Vista községben
La Rinconada, település Oaxaca államban, San Juan Bautista Valle Nacional községben
La Rinconada, település Aguascalientes államban, Calvillo községben
La Rinconada, település Chiapas államban, Amatenango de la Frontera  községben

 Peru
La Rinconada, település Puno megyében, San Antonio de Putina tartományban, Ananea körzetben

 Spanyolország
La Rinconada, község Andalúzia autonóm közösségben, Sevilla tartományban
La Rinconada, település Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Albacete tartományban, Casas de Lázaro községben